Desa Pucungroto kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pucungroto (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 110,11), Jawa Tengah, 
 Desa Pucungroto (administrativ by i Indonesien, lat -7,69, long 110,13), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar